Pisces kan betrekking hebben op:
 Vissen (dieren), de wetenschappelijke naam voor een groep dieren;
 Vissen (sterrenbeeld), het sterrenbeeld (Pisces);
 Vissen (astrologie), het teken van mensen geboren tussen tussen ca. 20 februari en ca. 20 maart.